

Portugal 
 Igreja de Santo Antão (Évora)
 Igreja de Santo Antão (Ribeirinha) — Lajes do Pico, Açores
 Igreja de Santo Antão (Vila do Porto) — Ilha de Santa Maria, Açores
 Igreja de Santo Antão (Calheta)

Espanha 
 Igreja de Santo Antão (Bilbau)

Desambiguação